Roest bezeichnet

 das Gut Roest in Schleswig-Holstein

Roest ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Roest (* 1965), niederländischer Historiker
 Niklas Roest (* 1986), norwegischer Eishockeyspieler
 Patrick Roest (* 1995), niederländischer Eisschnellläufer
 Stacy Roest (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Tensbüttel-Röst
 Røst
 Röst